Der Family Circle Cup 2004 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es war als Turnier der Tier I-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 10. bis 18. April 2004 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Venus Williams und Conchita Martínez, das Williams in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez in zwei Sätzen gegen Martina Navratilova und Lisa Raymond.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Family Circle Cup 2004 fand vom 10. bis 11. April 2004 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)